Plusieurs princesses de la Maison de Bourbon portent le prénom de Marie-Thérèse :
 Marie-Thérèse de Bourbon-Condé (1666-1732), princesse de Conti ;
 Marie-Thérèse de Bourbon, infante d'Espagne (1726-1746), dauphine de France
 Marie-Thérèse de Bourbon-Naples (1772-1807), impératrice du Saint-Empire ;
 Marie-Thérèse de Bourbon-Siciles (1867-1909), princesse de Hohenzollern-Sigmaringen ;
 Marie-Thérèse de Bourbon (1882-1912), infante d'Espagne et princesse de Bavière ;
Marie-Thérèse de Bourbon-Parme (1933-2020)

Voir aussi 
 

Homonymie capétienne